Sékou Koïta (Kita, 28 november 1999) is een Malinees voetballer die doorgaans als aanvaller speelt. Hij tekende in 2019 bij Red Bull Salzburg.

Clubcarrière 
In januari 2018 haalde Liefering Koïta weg uit Mali. In januari 2019 werd hij voor zes maanden verhuurd aan Wolfsberger AC. In de zomer van 2019 sloot hij aan bij de selectie van Red Bull Salzburg, de moederclub van Liefering. Op 17 augustus 2019 debuteerde de Malinees international in de Oostenrijkse Bundesliga tegen Sankt Pölten.

Clubstatistieken

Interlandcarrière 
In januari 2016 debuteerde Koïta voor Mali op de Afrika Cup 2016. Op 19 januari 2016 maakte hij zijn eerste interlanddoelpunt tegen Oeganda.

Referenties 

Malinees voetballer